Дамьен () — французская фамилия. Известные носители:
 Дамьен, Бастьен (1995—2015) — французский каноист, чемпион Европы (2012, Аугсбург).
 Дамьен, Робер-Франсуа (1715—1757) — француз, известный тем, что совершил неудачное покушение на короля Франции Людовика XV.
 Дамьен, Франсуа (род. 1973) — бельгийский комедийный актёр.